Onze navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Leopard, d'après l'animal du même nom :
 le , un navire de  rang de 34 canons lancé en 1635 et capturé par les Provinces-Unies en 1635 ;
 le , un navire de  rang de 54 canons lancé en 1659 et coulé comme brise-lames en 1799 ;
 le , un brûlot de 6 canons acheté en 1672 et utilisé l'année suivante lors de la bataille du Texel ;
 le , un navire de  rang de 54 canons lancé en 1703 et démoli en 1739 ;
 le , un navire de  rang de 50 canons en service de 1741 à 1761.
 le , un navire de  rang de 50 canons lancé en 1790 qui s'échoue en 1814 ;
 le , une barge de 4 canons achetée en  1794 et revendue en 1808.
 le , une frégate à roues à aubes lancée en 1850 et revendue en 1867 ;
 le , un destroyer de  qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 le , un destroyer de , saisi par les Britanniques le  et rendu aux Forces navales françaises libres le 31 août suivant ;
 le , une frégate de la classe du même nom en service de 1955 à 1977.

Leopard